Matam steht für
Matam (Senegal), Ort in Senegal
Region Matam, Region in Senegal
Département Matam, Département in der Region Matam
Matam (Haifa), Industriegebiet in Haifa, Israel
Matam (Guinea), Stadtbezirk von Conakry
Mätam, Begriff der schiitischen Passionsspiele
Ma'tam (مأتم), (Hussainia), schiitisches Versammlungsgebäude in Bahrain 
Siehe auch:
Matham
Mattam